Icoon (religieuze kunst), een kunstwerk met bepaalde religieuze kenmerken
Icoon (symbool) een klein, representatief symbool 
Rolmodel, iemand die dient als boegbeeld voor een bepaald gedachtegoed of bepaalde overtuiging, hetzij positief, hetzij negatief

Zie ook: Iconiciteit